Kim Sul-Song, född 30 december 1974, är dotter till Nordkoreas nu avlidne ledare Kim Jong-Il och Kim Young-sook. Hon har enligt uppgift varit aktiv inom propagandaministeriet, varit överhuvud för litteraturcensuren samt sin fars privatsekreterare. Hon gick i samma skola som sin far, tog examen från Kim Il-sung-universitetet.

Enligt rapporter från nordkoreanska avhoppare tjänstgjorde hon som sin fars privatsekreterare med ansvar för hans schema och säkerhet, och följde honom på hans inspektionsturer, klädd i löjtnantsuniform. En nordkoreansk avhoppare beskriver henne som "vacker och intelligent", betydligt längre än sin far och med hår som är längre än vad som brukar tillåtas i Nordkorea. Hon ska ha varit aktiv inom propagandaministeriet och överhuvud för litteraturcensuren innan hon utnämndes till faderns privatsekreterare i slutet av 1990-talet. Det rapporteras att hon hösten 2005 studerade i Paris.

Släktträd

Källor 

Nordkoreanska politiker under 1900-talet
Födda 1974
Kvinnor
Levande personer
Personer från Pyongyang
WP:Projekt Korea